Just Dance:

 «Just Dance» — песня Леди Гаги 2008 года.
 Just Dance — серия танцевальных игр компании Ubisoft.
 Just Dance — первая игра серии, вышедшая в 2009 году.